

Patronyme 

famille
 famille d'Albon, famille originaire du Lyonnais ;
 Jean d'Albon de Saint-André ;
 Jacques d'Albon de Saint-André ;
 Antoine Ier d'Albon ;
 André-Suzanne d'Albon ;
 André d'Albon ;
 maison d'Albon, famille des dauphins de Viennois, comtes d'Albon, ou Guigonides (nom donné par certains généalogistes en raison de nombreux membres nommés Guigues ou Guy), est une famille noble originaire du comté de Vienne.
 liste des comtes d'Albon puis dauphins de Viennois, les comtes d’Albon puis dauphins de Viennois, seigneurs du Dauphiné de Viennois, furent les premiers à porter le titre de dauphins de Viennois ;
 Béatrice d'Albon ;
 Guigues III d'Albon ;
 Guigues IV d'Albon ;
 Mahaut d'Albon ;

autres personnalités
 Alexander Albon (1996-), pilote automobile thaïlandais ;
 James Albon (1990-), illustrateur et graveur écossais ;
 Jonathan Albon (1989-), coureur de fond britannique ;
 Lucie Albon (1977-), dessinatrice et auteur de bandes dessinées française.

Toponyme

Ardèche 
 Albon-d'Ardèche, une commune française située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Drôme 
 Albon, une commune française située dans le nord du département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Château d'Albon, un ancien château fort ;
 Saint-Rambert-d'Albon, une commune française située à l'extrémité nord du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Isère 
 Comté d'Albon, un fief du comté de Vienne, lui-même intégré royaume de Bourgogne et d'Arles qui appartient théoriquement au Saint-Empire romain.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France